Алакон () — муниципалитет в Испании, входит в провинции Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 47.5 км². Население — 361 человек (на 2010 год). Расстояние — 117 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Alacón
 Parque Cultural del Río Martín

Муниципалитеты Теруэля